En informatique, la résolution de nom désigne un processus qui permet d'associer des identificateurs à des valeurs.

 Dans le domaine des langages de programmation, la résolution consiste à interpréter l'identificateur selon les règles du langage. C'est une étape effectuée pendant de l'analyse sémantique lors du processus de compilation.
 Dans le domaine des réseaux,
 la résolution de nom fait généralement référence au Domain Name System, service Internet qui associe des noms d'hôtes à leurs adresses IP;
 la résolution de noms sur les réseaux peut aussi se faire grâce aux technologies suivantes :
 WINS (Windows Internet Naming Service) pour les clients utilisant les noms NetBIOS. Samba peut aussi agir comme serveur WINS,
 NIS Protocole permettant la centralisation d'information sur un réseau Unix. Notamment les noms d'hôtes (/etc/hosts) et les comptes utilisateurs (/etc/passwd).